Alberto de la Bella Madueño – calciatore spagnolo
 Justo Rolando Bacigalupo Madueño – cestista peruviano
 Pelo Madueño – cantautore, cantante, attore, musicista, produttore discografico e presentatore peruviano